No Man's Gold – film del 1922 diretto da Albert S. Rogell
No Man's Gold – film del 1926 diretto da Lew Seiler